En Pologne, Helenów est le nom de : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Helenów, village de la gmina de Szczytniki
 Helenów, village de la gmina de Żelazków

 dans la voïvodie de Łódź :
 Helenów, village de la gmina de Bełchatów
 Helenów, village de la gmina de Drużbice
 Helenów, village du powiat de Brzeziny
 Helenów, village du powiat de Rawa
 Helenów, village de la gmina de Budziszewice
 Helenów, village de la gmina de Czerniewice
 Helenów, village de la gmina de Ujazd
 Helenów, village de la gmina de Głowno
 Helenów, village de la gmina de Ozorków

 dans la voïvodie de Lublin :
 Helenów, village du powiat de Chełm
 Helenów, village de la gmina d'Adamów
 Helenów, village de la gmina de Wojcieszków

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Helenów, village du powiat de Białobrzegi
 Helenów, village de la gmina de Gostynin
 Helenów, village de la gmina de Szczawin Kościelny
 Helenów, village du powiat de Kozienice
 Helenów, village du powiat de Lipsko
 Helenów, village du powiat de Przasnysz
 Helenów, village du powiat de Radom
 Helenów, village de la gmina de Wiśniew
 Helenów, village de la gmina de Wodynie
 Helenów, village du powiat de Sochaczew
 Helenów, village du powiat de Szydłowiec
 Helenów, village du powiat de Węgrów
 Helenów, village de la gmina de Wołomin
 Helenów, village de la gmina de Poświętne
 Helenów, village de la gmina de Zwoleń
 Helenów, village de la gmina de Policzna
 Helenów, village de la gmina de Przyłęk